Перехода — фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Перехода, Иван Сергеевич (1907—1943) — Герой Советского Союза.
 Перехода, Руслан Юрьевич (род. 1987) — украинский лыжник.

Топоним  
 Перехода — река в Новгородской области России, впадает в озеро Ильмень.